Le Sonnet 16 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : BVt wherefore do not you a mightier waie
Make warre vppon this bloudie tirant time?
And fortifie your ſelfe in your decay
With meanes more bleſſed then my barren rime?
Now ſtand you on the top of happie houres,
And many maiden gardens yet vnſet,
With vertuous wiſh would beare your liuing flowers,
Much liker then your painted counterfeit:
So ſhould the lines of life that life repaire
Which this (Times penſel or my pupill pen )
Neither in inward worth nor outward faire
Can make you liue your ſelfe in eies of men,
   To giue away your ſelfe,keeps your ſelfe ſtill,
   And you muſt liue drawne by your owne ſweet ſkill,

Notes et références 

016